55. Turniej Czterech Skoczni (niem. 55. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, przeprowadzona w sezonie 2006/2007 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Początek turnieju nastąpił 29 grudnia 2006, podczas serii kwalifikacyjnej do konkursu na skoczni w Oberstdorfie, który odbył się dzień później. Następnie, 1 stycznia 2007 rozegrano konkurs w Garmisch-Partenkirchen, 4 stycznia w Innsbrucku oraz 7 stycznia w Bischofshofen.

Pierwszy konkurs wygrał Gregor Schlierenzauer, w drugim zwycięstwo odniósł Andreas Küttel, trzecie zawody wygrał Anders Jacobsen, a w ostatnim konkursie triumfował ponownie Schlierenzauer. Zwycięstwo w całym cyklu odniósł Anders Jacobsen, na drugim miejscu w TCS uplasował się Schlierenzauer, a na trzecim - Simon Ammann.

W Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w pierwszej serii toczyła się systemem KO, a w drugiej serii zawodnicy rywalizowali tak, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Legenda:
 Q - zwycięzca pary;
 LL - lucky loser - zawodnik przegrał rywalizację w parze, ale awansował do serii finałowej;
 nq - nie zakwalifikował się do serii finałowej.

Oberstdorf 
Data: 30 grudnia 2006
Godzina: 16.30 
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Schattenbergschanze
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rozmiar skoczni (HS): 137 m
Rekord skoczni:  Sigurd Pettersen (29.12.2003) – 143,5 m

Zestawienie par 
Poniżej znajduje się zestawienie par KO w konkursie w Oberstdorfie.

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 2007
Godzina: 13.45 
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Große Olympiaschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m
Rozmiar skoczni (HS): 125 m
Rekord skoczni:  Adam Małysz (1.01.2001) – 129,5 m

Zestawienie par 
Poniżej znajduje się zestawienie par KO w konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 4 stycznia 2007
Godzina: 13.45 
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rozmiar skoczni (HS): 130 m
Rekord skoczni:  Adam Małysz (11.09 2004) – 136 m

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 7 stycznia 2007
Godzina: 16.30 
Państwo:  Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
Punkt konstrukcyjny: 125 m
Rozmiar skoczni (HS): 140 m
Rekord skoczni:  Daiki Itō (6.01 2005) – 143 m

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Najlepsza 10

Pozostałe miejsca

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki konkursów na stronie FIS 
  

2006 w sportach zimowych
2007 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
2006 w Niemczech
2007 w Niemczech
2007 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen